Rosenkälla kan syfta på:

Rosenkälla, Nyköping – en stadsdel i Nyköping
Rosenkälla, Österåkers kommun – en plats i Österåkers kommun i Stockholms län